Na mitologia Asteca, as Ciuateteo ( também referidas como Cihuteoteo, Ciuateoteo ou Civateteo; singular de Ciuateotl ou Cihuateotl, lit. deusa ) eram os espíritos das mulheres que morriam em decorrência de complicações no parto (mociuaquetzque em nahuatl). O mociuaquetzque era considerado um forma de batalha, de modo que suas vítimas eram honradas com anjos guerreiros.